Maděra má více významů:
 maděra (tanec) – český lidový kolový tanec, „maďar“
 maděra (čepice) – druh vysoké čepice
 ve spojení na maděru – na padrť
 Maděra (Telecí) – samota v Telecím v okrese Svitavy

příjmení osob
 Antonín Maděra – fiktivní osoba, hlavní postava románů Jiřího Stránského Zdivočelá země a Aukce a televizního seriálu Zdivočelá země
 Antonín Maděra (1845–1918) – český právník a politik, poslanec zemského sněmu
 Martin Maděra (* 1972) – český fotbalista, útočník
 Petr Maděra (* 1970) – český spisovatel a ekolog
 Vladimír Maděra (1905–1997) – český chemik, rektor VŠCHT
 Vladimír Maděra (voják) (1917–2013) – český voják, příslušník Československé armády ve Velké Británii

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení